Colinensi – abitanti di Colina (Brasile)
Colinensi – abitanti di Colinas (Maranhão)
Colinensi – abitanti di Colinas (Rio Grande do Sul)
Colinensi – abitanti di Colinas do Sul
Colinensi – abitanti di Colinas do Tocantins